Трисектриса — один из двух лучей, проходящих внутри угла и делящих его на три равные части (см. Теорема Морлея)
Трисектриса — плоская кривая, особый вид улитки Паскаля.